Жонель Филиньо (; ) — канадская футболистка, играющая на позиции атакующего полузащитника.

Клубная карьера 
После окончания университетской карьеры в университете Ратгерса Филиньо стала футболисткой клуба «Скай Блю». Она дебютировала 27 апреля 2014 в матче против «Бостон Брейкерс» на Гарвард Стэдиуме, выйдя на замену. Свой первый гол состоялся 21 мая того же года в матче против «Вашингтон Спирит» (3:3).

Международная карьера 
16 января 2008 года Филиньо в возрасте 17 лет дебютировала за сборную Канады. Она играла за Канаду на Олимпийских играх 2008 года и на Чемпионате мира по футболу среди женщин 2011 года. На Олимпийских играх 2012 года Филиньо забила победный гол против Великобритании в нокаут-стадии турнира. Впоследствии она была награждена бронзовой олимпийской медалью после того, как Канада победила Францию в матче за третье место. Филиньо сыграла свой последний матч за национальную команду на Чемпионате мира по футболу 2015 года.

Достижения

Сборная 
 Обладательница Золотого кубка КОНКАКАФ: 2010

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Национальной женской футбольной лиги
 Профиль на сайте клуба «Скай Блю»

Футболистки Канады
Игроки женской сборной Канады по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Игроки ЖФК «Ванкувер Уайткэпс»‎
Игроки ЖФК «Торонто Линкс»‎
Игроки ЖФК «Готэм»‎